Shamkir  ( azeri: Şəmkir) é um dos cinqüenta e nove rayones do Azerbaijão. A capital é a cidade de Şəmkir.

Território e população 

Este rayon é possuidor uma superfície de 1.956 quilômetros quadrados, os quais são o lugar de uma população composta por umas 188.400 pessoas. Por onde, a densidade populacional se eleva a cifra dos 108,49 habitantes por cada quilômetro quadrado deste rayon.

Economia 

O rayon é principalmente produtor de vinho, cereais e hortaliças e explorações pecuaristas.  Ao norte da cidade Şəmkir há uma central hidroelétrica.

Ligações externas

 Comprehensive information about Azerbaijan
 Shamkir District Executive Authority
 Municipality information system

Shamkir